Plaats in Indonesië
 Saba Bangunan (Dolok Sigompulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Saba Bangunan (Padang Bolak), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra